Orla Góra – wieś w województwie łódzkim, w powiecie rawskim, w gminie Biała Rawska

Wzniesienia, szczyty:
 Orla Góra (287,3 m n.p.m.) – wzniesienie na Pogórzu Szydłowskim, położone w woj. świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Morawica
 Orla Góra (176,2 m n.p.m.) – wzniesienie na Pojezierzu Drawskim, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Szczecinek
 Orla Góra (29,8 m n.p.m.) – wzniesienie na Pobrzeżu Kaszubskim, położone w woj. pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Puck

Zobacz też 
 Orla
 Góra Orla (Gdańsk)